Кенеш Джусупов (; ) — современный киргизский писатель, прозаик и публицист. Народный писатель Киргизии (1999). Член СП СССР (1966).

Краткая биография 
Кенеш Джусупов родился 14 апреля 1937 года в селе  Эчки-Башы сельского совета Он-Арча Нарынского района, Тянь-Шанская область. По национальности — киргиз.

Его отец — Сыдыкбек Иманаалы уулу. Мать — Турдубюбю Молдогазы кызы. Они имели 13 сыновей, и Кенеш был их первенцем.

Однако, по киргизской традиции, Кенеша усыновил Джусуп Иманаалы уулу, старший брат Сыдыкбека. В то время у Джусупа и его первой жены, Турумбюбю, не было детей. Впоследствии, Джусуп и Турумбюбю разошлись, и Джусуп женился на Суюн, которая родила ему шестерых сыновей (Мукамбет, Жумабек, Кубанбек, Турат, Муратбек, Маратбек) и одну дочь (Дамира).

Кенеш оставался считаться их первенцем и признал своего отца как дядю.

Бабушка Уулбала была главной личностью, воспитавшей Кенеша в годы его детства.

Кенеш стал читать и писать, когда ему было всего пять лет. В то время отец Джусуп был директором семилетней школы и мать Суюн была учительницей.

Семилетнюю школу окончил в родном селе, затем продолжил обучение в соседнем селе Оттук (оба села — Эчки-Башы и Оттук образовали бывший колхоз «Коммунизм», а ныне образуют общий сельский совет «Он-Арча»).

В 1954 г., после окончания средней школы «Оттук», Кенеш безуспешно попытался поступить на юридический факультет Киргизского государственного университета (КГУ) в городе Фрунзе.

Трудовую биографию начал в 1954 г. учётчиком в родном колхозе, работал сельским библиотекарем, секретарем первичной комсомольской организации.

Через два года поступил на факультет филологии Киргизского государственного университета в городе Фрунзе.

В 1961 г. окончил филологический факультет КГУ.

С 1961 г. являлся литсотрудником в редакции газеты «Тянь-Шань правдасы» в городе Нарын, который был областным центром тогдашней Тянь-Шаньской области Киргизии.

В 1964 году перебрался из Нарына в Бишкек.

С 1964 г. работал сотрудником Главлита при Совете Министров Киргизской ССР, с 1966 г. — редактором в издательстве «Киргизстан», с 1968 г. — редактором сценарного отделения киностудии «Киргизфильм».

Далее, с 1973 г., он — литсотрудник в редакции журнала «Ала Тоо», с 1978 г. — литконсультант Союза писателей Киргизии по Нарынской области, с 1984 г. — в секторе по художественному изданию эпоса «Манас».

В 1986 г. избран секретарем правления Союза писателей Киргизии.

С 1987 г. по сей день является главным редактором литературного журнала «Ала Тоо», который был фарватерем киргизской публицистики в годы «Перестройки».

Творчество 
Печатается с 1950-х годов. Первое его стихотворение было опубликовано, когда он ещё был учеником седьмого класса.

Первый его рассказ был опубликован в 1958 году.

Первая книга («Жашоо кумары», «Жажда жизни» на киргизском языке) была опубликована в 1965 году.

Произведения писателя К. Джусупова изданы, кроме киргизского, на разных иностранных языках (на русском, украинском, казахском, арабском, татарском, турецком, узбекском, французском, чешском и др.) языках.

Кенеш Джусупов работал над художественным прозаическим переложением киргизского героического эпоса «Манас» как в соавторстве с А. Джакыпбековым, так и самостоятельно.

Награды 
За книгу «Ыр сабындагы өмүр» («Жизнь в стихах») о жизни и творческом наследии поэта Алыкула Осмонова удостоен в 1975 г. премии Ленинского комсомола Киргизской ССР в области литературы.

Был членом Союза писателей СССР с 1966 г.

Награждён Орденом «Манас» II степени (2016 год), медалью «За трудовую доблесть», Почётной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР.

Народный писатель Киргизской Республики (1999 год).

Награждён Юбилейной медалью «Манас-1000» (1995 год).

Лауреат Государственной премии Киргизии имени Токтогула (2004 год).

Краткая библиография

на киргизском 
 Жашоо кумары: аңгемелер жана повесттер. — Ф.: Киргизстан, 1965. — 172 с. — Жажда жизни.
 Каралдым, тоолор: аңгемелер. —Ф.: Киргизстан, 1967. — 96 с. — Любовь моя — горы.
 Микеланджело мекенинде: Жол очерки. — Ф.: Мектеп, 1971. — 132 с. — На родине Микеланджело.
 Жөрүгүм менин тоолордо: аңгемелер, повесттер. — Ф.: Киргизстан, 1972. 319 с. — Моё сердце в горах.
 Ыр сабындагы өмүр: Акын А. Осмоновдун өмүрү.—Ф.: Мектеп, 1974. — 130 с. Жизнь в стихах.
 Ата журт: Публицистикалык ой толгоо жана повесть. — Ф.: Мектеп, 1977. — 235 с. Отечество.
 Күлгүн курак: Повесть. — Ф.: Киргизстан, 1979. — 240 с. — Дни молодости.
 Ыр сабьндагы өмүр: Акын А. Осмонов жөнүндө документалдуу баян. — Ф.: Мектеп, 1980. — 188 с. Жизнь в стихах.
 Кан жолдогу ойлор: Жол очерктери. — Ф.: Киргизстан, 1982. — 224 с. — Думы в дороге.
 Тоолуктар баяны: аңгемелер, повесттер, эссе. — Ф.: Мектеп, 1984. — 353 с. — Рассказы в горах.
 Тулпар: Сапар; Адабий ажар; Ой толгоо. — Ф.: Киргизстан, 1988. — 336 с. — Аргамак.
 Кыргыздар. Он томдук жыйнак / Түзүүчүлөр Кеңеш Жусупов, Каныбек Иманалиев. — Бишкек: Учкун, 2004. — Т. 1-10. — ISBN 9967-413-89-1.

на русском 
 Лесорубы: Повести и рассказы. — М.: Советский писатель, 1975. — 309 с.
 Сабыр и дедушка: Повесть. — М.: Детская литература, 1980. — 95 с.
 Манас: Для детей. — Б.: Фонд Мээрим, 1995. — 191 с.
 Кыргызы: Источники. История. Этнография / Сост.: Омуркул Караев, Кенеш Жусупов. — Бишкек: Шам, 1996. — 620 с. (Фонд «Сорос—Кыргызстан»). ISBN 5-7499-0042-8.
 Кыргызы: Сборник в 10-ти томах. Том X. / Сост.: Кенеш Жусупов, Каныбек Иманалиев. — Бишкек: Учкун, 2004. — 512 с. — ISBN 9967-413-88-3 (Т. 1-10), ISBN 9967-413-89-1 (Т. 10).

на украинском 
 Сабыр и дедушка: Повесть. — Киев: Вэсэлка, 1983. — 104 б;. — укр.

Ссылки о К. Джусупове 
 Писатели Советского Киргизстана: Справочник / Авторы-составители К. Ботояров, Р. Момунбаева; сост. А. Макеева; Редколл.: Барпы Рыспаев (глав. ред.) и другие. — Фрунзе: «Адабият», 1989. — 656 стр. — (здесь: С. 246—247). — ISBN 5-660-00084-3.
 Нарын облусу: Энциклопедия / Башкы редактору А.Карыпкулов; Ред. Кенештин төрагасы академик Үсөн Асанов. — Бишкек: Кыргыз Энциклопедиясынын Башкы редакциясы, 1998. — 420 бет, илл. — (Здесь: С. 216.). — ISBN 5-89750-100-9.
 Мамбеталиев, Сулайман. Баян: Тарыхый-адабий жыйнак / Жыйнакты түзгөн жана баш редактору Гүлмира Мамбеталиева. — Бишкек, 2008. — 282 бет, сүрөттөр. — (Здесь: С. 138.). — ISBN 978-9967-25-256-1.

Примечания

Ссылки 
 О К. Джусупове — http://pisatelikg.narod.ru/djusupov.html
 Об его 70-летии (на киргизском) — http://www.azattyk.kg/content/article/1264672.html

Выпускники Киргизского национального университета
Киргизские писатели
Народные писатели Киргизской ССР
Многоязычные писатели
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Народные писатели Киргизской Республики